L20 est un sigle qui peut faire référence à :
 Daimler L 20, un avion de tourisme allemand ;
 Dermite atopique, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Garth (L20), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L20, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres